До́лмеч () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Долмеч, Арнольд (1858—1940) — британский исполнитель на старинных музыкальных инструментах.
  (1846—1908) — немецкий архитектор.
 Долмеч, Карл (1911—1997) — британский флейтист. Сын Арнольда Долмеча.